Miejscowości w USA:
 Quinby – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Florence
 Quinby – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Accomack

Gminy w USA:
 Quinby (ang. Quinby Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder